Berryville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Berryville (Arkansas), im Carroll County
 Berryville (Georgia), im Effingham County
 Berryville (Union County, Illinois)
 Berryville (Richland County, Illinois)
 Berryville (Michigan), im Jackson County
 Berryville (Mississippi), im Yazoo County
 Berryville (New York), im Montgomery County
 Berryville (Tennessee), im Davidson County
 Berryville (Texas), im Henderson County
 Berryville (Virginia), im Clarke County
 Berryville (West Virginia), im Morgan County

im NRHP gelistete Objekte:
 Berryville Agriculture Building, in Berryville, Arkansas, ID-Nr. 92001214
 Berryville Gymnasium, in Berryville, Arkansas, ID-Nr. 92001215
 Berryville Historic District, in Berryville, Virginia, ID-Nr. 87001881
 Berryville Post Office, in Berryville, Arkansas, ID-Nr. 98000922